Ali Rizvi peut désigner :

  (né en 1975), humaniste et animateur canadien ;
  (né en 1974), joueur pakistanais de cricket ;
 , acteur et auteur canadien ;
  (né en 1942), homme politique pakistanais ;
 , homme politique pakistanais dans le Sind.